Gilgamesh steht für:

 Gilgamesh, Manga des Zeichners Shōtarō Ishinomori
 Gilgamesh (Band), britische Progressive-Rock-Band
 (1812) Gilgamesh, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 The Epic of Gilgamesh, Oratorium von Bohuslav Martinů (1958)
 Gilgamesch (Begriffsklärung)